Lars Norberg kan syfta på:

Lars Norberg (diplomat) (1934–2021), svensk diplomat och ambassadör
Lars Norberg (konstnär) (1921–1995), svensk bildkonstnär
Lars Norberg (politiker) (1924–2014), svensk ingenjör, turbinkonstruktör, politiker och riksdagsledamot (MP)